Dzahani II, un village de la commune de Djoumoichongo, dans la préfecture d'Itsandra-Hamanvou aux Comores
Dzahani, un village de la commune de Bambao ya Hari, dans la préfecture de Moroni-Bambao aux Comores
Dzahani, un village de la commune de Oichili ya Mboini, dans la préfecture de Oichili-Dimani aux Comores
Dzahani la Tsidjé, un village de la commune de Bangaani, dans la préfecture d'Itsandra-Hamanvou aux Comores